Джон Те́одор (Те́о) Ро́сси (, род. 4 июня 1975) — американский актёр кино и телевидения, наиболее известный по роли «Шустрого» в американском телесериале «Сыны анархии».

Ранняя жизнь и образование 
Тео Росси родился в Статен-Айленде, Нью-Йорк, 4 июня 1975 года. Росси изучал актерское мастерство в престижном Институте театра и кино Ли Страсберга в Нью-Йорке, где он принимал участие в нескольких театральных постановках.

Карьера 
В 1999 году переехал в Лос-Анджелес, где начал свою телевизионную деятельность, снявшись в рекламных роликах для McDonald’s, Nissan и пива Bud Light. С 2001 года Росси начал сниматься как приглашенный актер в многочисленных телевизионных шоу, таких как «Остаться в живых», «Вероника Марс», «Анатомия страсти», «Лас Вегас», «Подразделение» и многих других.

А также играл в таких фильмах, как «Мексиканские приключения (2003)», «Нарушители кодекса (2005)», «Дом мертвых 2 (2005)», «Монстро (2008)», «Святилище Красных Песков (2009)», «Информаторы (2008)», «Теория убийств (2009)». С 2008 по 2014 год играл одну из главных ролей в популярном американском сериале канала FX «Сыны анархии».

Личная жизнь 
Росси женат на Меган МакДермотт. У супругов есть два сына: Кейн Александер Росси (род. 8 июня 2015) и Арло Бенджамин Росси (род. 3 августа 2017).

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры США